Riedel può riferirsi a:

Persone 
 Lars Riedel – ex discobolo tedesco
 Dieter Riedel – ex allenatore di calcio ed ex calciatore tedesco
 Oliver Riedel – bassista tedesco
 Norbert Riedel – ingegnere tedesco
 Ludwig Riedel – botanico tedesco
 Eberhard Riedel – ex sciatore alpino e politico tedesco
 August Riedel – pittore tedesco
 Andreas Riedel – scrittore e politico austriaco
 Julia Riedel – pattinatrice di short track tedesca
 Carl Riedel – direttore d'orchestra e compositore tedesco

Medicina 
 Tiroidite di Riedel